Ислингтон ():

 Ислингтон — административный округ, боро Большого Лондона.
 Ислингтон — город в этом боро.